iPod touch (МФА: ) — линейка портативных мультимедийных проигрывателей из серии iPod, созданная американской корпорацией Apple. От других плееров серии отличается наличием Wi-Fi-модуля, сенсорного экрана с поддержкой multi-touch, а также доступом к фирменным магазинам Apple — App Store и iTunes Store. 

iPod touch 1-го поколения был представлен 13 сентября 2007 года. Линейка iPod touch насчитывала 7 поколений устройств, последнее из которых было представлено 28 мая  2019 года.

iPod touch являлся последним продуктом в линейке iPod после снятия с производства iPod nano и iPod shuffle 27 июля 2017 года, после чего Apple пересмотрела объём памяти и цены на iPod touch с 32 и 128 ГБ памяти. 10 мая 2022 года Apple сняла iPod touch с производства, фактически завершив линейку продуктов iPod в целом. С релизом iOS 16 Apple прекратила поддержку iPod touch 7 поколения, фактически завершив программную поддержку iPod touch и линейки iPod в целом.

Программное обеспечение 

iPod touch работает на мобильной операционной системе iOS. 

 Список версий iOS для iPod touch

Технические характеристики 
На лицевой части плеера расположен 3,5-дюймовый (1-4 iPod) и 4-дюймовый у iPod touch 5 поколения и выше — широкоформатный мультисенсорный экран, а также одна единственная кнопка (Home), расположенная под дисплеем и предназначенная для возврата в главное меню, так же для вызова многозадачности, с 5-го поколения для вызова голосового ассистента Siri. Также есть две камеры с лицевой стороны и на задней панели.

Имеется Wi-Fi-антенна (начиная с 4 поколения она находится под экраном), позволяющая плееру работать в беспроводных сетях Wi-Fi (по протоколам 802.11b/g/n). Это позволяет владельцам iPod touch скачивать музыку для плеера, не используя компьютер в качестве посредника: с сервисом iTunes Store теперь можно работать напрямую с устройства (при этом используется его облегченная версия — iTunes Wi-Fi Music Store)

В нижней части плеера находятся разъём для док-станции или кабеля USB 2.0 и 3,5-мм разъём

В пятом поколении плеера имелся базовый аксессуар iPod touch loop — кожаный ремешок на руку, который крепится к алюминиевой кнопке на задней панели плеера. Также, начиная с пятого поколения, изменён разъём док коннектора с 30-пинового на более современный 8-контактный Lightning (одновременно с появлением такового у iPhone 5, iPad 4 и iPod nano 7).

Дисплей 
1—3 поколения:
 Дисплей Multi-Touch с диагональю 3.5 дюйма
 Разрешение 480×320 пикселей (163 пикселей/дюйм)
4 поколение:
 Широкоформатный дисплей Multi-Touch (Retina) с диагональю 3,5 дюйма
 Разрешение 960×640 пикселей (326 пикселей/дюйм)
5—7 поколения:
 Широкоформатный дисплей Multi-Touch (Retina) с диагональю 4 дюйма
 Разрешение 1136×640 пикселей (326 пикселей/дюйм)

Камера, фотографии и видео 
Камера присутствует начиная с 4-го поколения. 
 Запись видео, HD (с частотой развёртки 1080p) до 30 кадров/с с аудио; Full HD (5 поколения); фотосъемка (960 х 720) задней камерой (с 5-го поколения камера 5 мегапикселей, как и в iPhone 4). 
 Съёмка фотографий VGA-качества (начиная с 5-го поколение HD-качества) и видео до 30 кадров/с при помощи камеры на передней панели.
 Контроль экспозиции касанием при съёмке фото и видео, при зажимании пальца на экране, блокируется автоэкспозиция (доступно с 4-го поколения).
 Добавление данных о месте съёмки к фотографиям и видео по сети Wi-Fi (доступно с 5-го поколения).
 В пятом поколении плеера, есть версия на 16 ГБ  без задней (основной) камеры.
 С шестого поколения задняя (основная) камера 8 Мп, фронтальная 1,2 Мп.

Входы, выходы 
 30-контактный разъём для док-станции (с 5-го поколения 8-контактный разъём Lightning)
 3,5-мм разъём для стереонаушников (мини-джек)
 Встроенный динамик
 Микрофон (с 1-го поколения)

Питание и аккумулятор 
 Встроенный литий-ионный аккумулятор
 Время воспроизведения музыки: до 40 часов при полном заряде
 Время воспроизведения видео: до 7 часов при полном заряде (с 5-го поколения: до 8 часов)
 Время зарядки: быстрая зарядка приблизительно за 2 часа (80 % ёмкости), полная зарядка — приблизительно за 4 часа.
 Играть в игры с 3D-графикой: до 4 часов при полном заряде; играть в 2D игры: до 8 часов при полном заряде.

Аудио 
 Частотная характеристика: от 20 Гц до 20 кГц
 Поддерживаемые звуковые форматы: AAC (от 8 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), HE-AAC, MP3 (от 8 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+), Apple Lossless, AIFF и WAV
 Настраиваемая пользователем максимальная громкость

ТВ и видео 
 Видео H.264 с частотой развёртки до 720p, 30 кадров/с, основной профиль уровня 3.1 со звуком AAC-LC до 160 кбит/с, 48 кГц, стереозвук в форматах .m4v, .mp4 и .mov
 Видео MPEG-4, до 2,5 Мбит/с, 640 х 480 пикселей, 30 кадров/с, простой профиль со звуком AAC-LC до 160 кбит/с на канал, 48 кГц, стереозвук в форматах .m4v, .mp4 и .mov
 Motion JPEG (M-JPEG) до 35 Мбит/с, 1280 x 720 пикселей, 30 кадров/с, аудио в формате ulaw, стереозвук PCM в формате .avi
 Поддержка разрешения 1024×768 через адаптер Apple к порту VGA; построчная развёртка 576p и 480p через компонентный AV-кабель Apple, разрешение 576i и 480i через композитный AV-кабель Apple (приобретается отдельно)

Наушники 
 Частотная характеристика: от 19 Гц до 20 кГц
 Акустическое сопротивление: 32 Ом

Датчики 
 Трёхосевой гироскоп
 Акселерометр

Системные требования 
 Apple ID (требуется для некоторых функций)
 Доступ к сети Интернет (через Wi-Fi)
 Для синхронизации с iTunes на Mac или PC требуется:
 Mac: система Mac OS X 10.5.8 или более поздней версии
 PC: Windows Vista/7/8/10
 iTunes 10.7 или более поздней версии (загрузка)

Комплект поставки 
 iPod touch
 Наушники Apple iPod Earphones (с 5-го поколения EarPods)
 Кабель для подключения док-станции к порту USB
 iPod Touch loop (только в 5-ом поколении (Кроме версии на 16 ГБ)) — кожаный ремешок на руку
 Руководство по началу работы

Версии iPod touch
 Первое поколение
 8 Гб (A1136, MA623LL/A) — 5 сентября 2007 — 9 сентября 2008 года
 16 Гб (A1213, MA627LL/A) — 5 сентября 2007 — 9 сентября 2008 года
 32 Гб (A1213, MA376LL/A) — 5 февраля 2008 — 9 сентября 2008 года
iPod touch 1 (8, 16, 32Гб): процессор Samsung S5L8900X (ARM, частота 412 МГц), ОЗУ 128 Мб, вес 115 г.

 Второе поколение
 8 Гб (A1288, MB528LL/A) — 9 сентября 2008 — 9 сентября 2009 года
 8 Гб (А1288, MC086LL/A) — 9 сентября 2008
 16 Гб (A1288, MB531LL/A) — 9 сентября 2008 — 9 сентября 2009 года
 32 Гб (A1288, MB533LL/A) — 9 сентября 2008 — 9 сентября 2009 года
iPod touch 2 (8, 16, 32Гб): процессор Samsung S5L8720X (ARM, частота 533 МГц), ОЗУ 128 Мб, вес 115 г.

 Третье поколение
 32 Гб (A1318, MC008LL/A) — 9 сентября 2009 — 8 сентября 2010 года
 64 Гб (A1318, MC011LL/A) — 9 сентября 2009 — 8 сентября 2010 года
iPod touch 3 (32, 64 Гб): процессор Cortex-A8 (ARM, частота 600 МГц), ОЗУ 256 Мб, вес 116 г.

 Четвёртое поколение
 8 Гб (A1367, MC540LL/A) — 1 сентября 2010 года — май 2013 года
 16 Гб (A1367) — 12 сентября 2012 года — май 2013 года
 32 Гб (A1367, MC544LL/A) — 1 сентября 2010 года — май 2013 года
 64 Гб (A1367, MC547LL/A) — 1 сентября 2010 года — 12 сентября 2012 года
 4 октября 2011 года представлена версия iPod touch 4 белого цвета.

iPod touch 4 (8, 16, 32, 64 Гб): процессор Apple A4 (частота 800 МГц), ОЗУ 256 Мб, вес 101 г.

 Пятое поколение
 32 Гб — октябрь 2012 года
 64 Гб — октябрь 2012 года
 16 Гб — май 2013 года

Это первое из поколений плееров iPod touch в цветном исполнении: доступны в белом, чёрном, красном (только при заказе в официальном онлайн-магазине Apple), голубом, розовом и жёлтом цветах.

iPod touch 5 (16, 32, 64 Гб): процессор Apple A5 (2 ядра по 800 МГц), ОЗУ 512 Мб, вес 88 г.

 Шестое поколение
 16 Гб — 15 июля 2015 года
 32 Гб — 15 июля 2015 года
 64 Гб — 15 июля 2015 года
 128 Гб — 15 июля 2015 года

iPod touch 6 (16, 32, 64, 128 Гб): 64-битный процессор Apple A8 (2 ядра по 1,1 ГГц), сопроцессор M8, ОЗУ 1 ГБ, камера — 8 мегапикселей, поддержка стандарта Wi-Fi IEEE 802.11ac.

 Седьмое поколение
 32 Гб — 28 мая 2019 года
 128 Гб — 28 мая 2019 года
 256 Гб — 28 мая 2019 года

iPod touch 7 (32, 128, 256 Гб): 64-битный процессор Apple A10 (4 ядра по 1,64 ГГц), сопроцессор M10, ОЗУ 2 ГБ, камера — 8 мегапикселей.

Примечания

См. также 
 iPod
 App Store

Ссылки 
 Официальная страница
 Официальная страница
 Спецификации iPod touch
 Подробное описание iPod touch

Apple
Оборудование Apple Inc.
Аудиоплееры
Медиаплееры
MP3-плееры
Портативные мультимедийные проигрыватели